Высшая лига 1993 () — 19-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 2-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица 

1 «Олимпия» (Рига) квалифицировалась, как обладатель Кубка Латвии.

 «Олимпия (Рига)» опережает РАФ по результатам личных встреч (1:0 и 1:0).
 При равенстве очков в личных встречах (0:0 и 0:0) «Аусеклис» опережает «Видус» по большему количеству побед (7 против 6).

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки

Факты 
 После шести проведённых игр (0:1 с «Видусом», 0:3 со «Сконто», 3:3 с «Олимпией (Лиепая)», 0:2 с «Пардаугавой», 0:0 с «Вайрогсом», 1:4 с «Олимпией (Рига)») «ВЭФ/Зента» сменила название на ДАГ.
 28 августа 1993 года из-за неявки гостей не состоялась игра между «Видусом» и лиепайской «Олимпией». Гостям засчитано техническое поражение.
 В переходных матчах за право играть в Высшей лиге в 1994 году «Гауя» проиграла «Сконто II» — 2:5 (1:2 и 1:3).
 Лучшими судьями были признаны: Роман Лаюкс, Владимир Директоренко (оба — Рига), Эдуард Бигатс (Илуксте).

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 1993
 Вторая лига Латвии по футболу 1993
 Кубок Латвии по футболу 1992/1993

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

1993
Футбол в Латвии в 1993 году